

Константиновський сільський округ — сільський округ, Айиртауський район, Північно-Казахстанська область
 Константиновський сільський округ — сільський округ, Аршалинський район, Акмолинська область